Das AEGON International 2010 ist ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Juni 2010 in Eastbourne statt. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in ’s-Hertogenbosch die UNICEF Open gespielt, die genau wie das AEGON International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger des Einzels war Dmitri Tursunow, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Das Einzelfinale gewann Michaël Llodra gegen Guillermo García López mit 7:5, 6:2. Es war bereits sein zweiter Titel des laufenden Jahres und sein fünfter Titel insgesamt. Im Doppelfinale traten Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski erfolgreich zur Titelverteidigung an. Sie besiegten im Finale das Duo Colin Fleming und Ken Skupski in drei Sätzen. Sie gewannen ihren elften gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 405.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 456.750 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Juni 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Eastbourne